Roßkopf oder Rosskopf ist der Name zahlreicher Berge:

in Deutschland:
 Roßkopf (Allgäuer Alpen) (1823,4 m), in den Allgäuer Alpen südlich von Hinterstein (Bad Hindelang), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Roßkopf (Mangfallgebirge) (1579,9 m), im Spitzingseegebiet in den Bayerischen Alpen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Roßkopf (Sylvensteinsee) (1131 m), in den Bayerischen Alpen im Isarwinkel südlich von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Roßkopf (Bayerische Voralpen) (885 m), in den Bayerischen Voralpen südlich von Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Roßkopf (Breisgau) (736,9 m), im Schwarzwald nördlich von Ebnet (Freiburg im Breisgau), Baden-Württemberg
 Roßkopf (Steinwald) (725 m), im Steinwald bei Helmbrechts (Waldershof), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Roßkopf (Unterallgäu) (705 m), südsüdwestlich von Dirlewang, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Roßkopf (Taunus) (635 m), im Taunus zwischen Wehrheim und Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Roßkopf (Spessart) (515 m), im Spessart nordnordöstlich von Lohrhaupten (Flörsbachtal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Roßkopf (Bad Orb) (499,8 m), im Spessart im Orber Reisig südöstlich von Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Roßkopf (Soodener Bergland) (482,4 m), im Soodener Bergland bei Kammerbach (Bad Sooden-Allendorf), Werra-Meißner-Kreis, Hessen

in Italien:
 Rosskopf (Stubaier Alpen) (italienisch: Monte Cavallo; 2189 m), in den Stubaier Alpen bei Sterzing, Südtirol, Trentino-Südtirol

in Österreich:
 Rosskopf (Zillertaler Alpen) (2845 m), in den Zillertaler Alpen südlich von Krimml, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Rosskopf (Halltal) (2670 m), im Karwendel nördlich von Thaur, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Rosskopf (Karnische Alpen) (2603 m), in den Karnischen Alpen südlich von Kartitsch, Bezirk Lienz, Tirol
 Roßkopf (Tuxer Alpen) (2576 m), in den Tuxer Voralpen südlich von Hochfügen (Fügenberg), Bezirk Schwaz, Tirol
 Roßkopf (Ötztal) (2399 m), im Wandergebiet Hochötz bei Oetz, Bezirk Imst, Tirol
 Roßkopf (Wattenberg) (2382 m), in den Tuxer Alpen südlich von Wattenberg, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol (siehe bei Haneburger)
 Rosskopf (Pitztal) (2305 m), in den Ötztaler Alpen südwestlich von St. Leonhard, Bezirk Imst, Tirol
 Roßkopf (Rofan) (2257 m), in den Brandenberger Alpen nordwestlich von Münster (Tirol), Bezirk Kufstein, Tirol
 Rosskopf (Rätikon) (2080 m), in der Vandanser Steinwand nordwestlich von Vandans, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Roßkopf (Radstädter Tauern) (1929 m), in den Radstädter Tauern westlich von Zauchensee (Altenmarkt im Pongau), Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Roßkopf (Kitzbüheler Alpen) (1731 m), in den Kitzbüheler Alpen in Wildschönau, Bezirk Kufstein, Tirol
 Rosskopf (Katergebirge) (1657 m), im Katergebirge bei Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Rosskopf (Karwendel) (1528 m), im Vorkarwendel bei Achenkirch, Tirol
 Rosskopf (Wienerwald) (507 m), unmittelbar neben der Sophienalpe, Bezirk Penzing, Wien

Roßkopf oder Rosskopf ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Roßkopf (1930–2020), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Speyer (1968–1995)
 Felix Roßkopf (* 1989), deutscher Jazzmusiker
 Franz Roßkopf (1824–1916), Gastwirt, Sparkassendirektor und Bürgermeister in Kirchberg am Wagram
 Jörg Roßkopf (* 1969), deutscher Tischtennisspieler
 Joey Rosskopf (* 1989), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Maximilian Roßkopf (1898–1953), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Oliver Rosskopf (* 1981), österreichischer Schauspieler
 Rudolf Roßkopf (1925–1994), deutscher Landwirt, Kaufmann und Politiker (CSU), MdL Bayern
 Thomas Roßkopf (* 1966), deutscher Tischtennisspieler
 Walter Roßkopf (1903–nach 1986), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Roskopf
 Roskoff
 Pferdekopf